Rímac puede referirse a:

Geografía 
 Un río del Perú: Río Rímac.
 Un valle en torno al río homónimo, en Perú: Valle del río Rímac.
 Un distrito de la Provincia de Lima en Perú: Distrito del Rímac.

Barcos 
 Bergantín peruano de 1828.
 Balandra peruana hundida en Playa de Bujama el 24 de mayo de 1847.
 Vapor que sirvió a la Marina de Guerra del Perú entre 1848 a 1855: Vapor Rímac.
 Transporte chileno de la Guerra del Pacífico: Transporte Rímac.

Empresas 
 Rimac Automobili constructor de superdeportivos eléctricos.